Het WTA-tennistoernooi van Filderstadt (officieel Porsche Tennis Grand Prix) van 2004 vond plaats van 4 tot en met 10 oktober 2004 in de Duitse stad Filderstadt. Het was de 27e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Kim Clijsters was haar titel niet komen verdedigen.

Het tweede reekshoofd, Lindsay Davenport uit de Verenigde Staten, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als eerste geplaatste Française Amélie Mauresmo die na een verloren eerste set wegens blessure de strijd moest opgeven. Davenport wist voor de tweede keer het toernooi van Filderstadt op haar naam te schrijven. Het was haar 45e WTA-titel, de zevende van 2004. Zij won op dit toernooi US$ 98.500 prijzen­geld, alsmede een Porsche 718 Carrera S.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Lisa Raymond en Rennae Stubbs hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Raymond speelde samen met Mary Pierce – zij strandden al in de eerste ronde.

Het als eerste geplaatste duo Cara Black en titelverdedigster Rennae Stubbs won het toernooi. In de finale versloegen zij het via een wildcard toegelaten Duitse koppel Anna-Lena Grönefeld en Julia Schruff in twee sets. Het was hun vijfde gezamenlijke titel. De Zimbabwaanse Black had daarnaast dertien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Australische Stubbs 42.

De Belgische Els Callens speelde samen met Åsa Svensson uit Zweden – zij verloren meteen hun openings­partij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Filderstadt 2004
Filderstadt
Filderstadt